Хањиска може бити:

 Хањиска (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Хањиска (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република